Критмум () — монотипный род многолетних растений семейства .

Единственный вид — Критмум морской ( L.).

Распространение и экология 
Произрастает в Северной Африке, Передней Азии, Южной Европе, на Кавказе, в Великобритании и Нидерландах.

Растет по приморским каменистым склонам, скалам, пескам.

В плодах содержится 0,7—0,8 % эфирного масла (0,3—0,5 % в вегетативных органах). В состав эфирного масла входят тимол, дилапиол и стерин крийлин.

Листья имеют приятный аромат. Их употребляют для приготовления маринадов, солений, как приправу к салатам и соусам.

Ботаническое описание 
Многолетнее голое растение, корневище толстое, вверху ветвистое.

Стебель прямой или восходящий, 20—50 см высотой, округлый, полый, тонкобороздчатый.

Листья светло-зелёные, мясистые, нижние на черешках, при основании расширенных во влагалище.

Соцветие — зонтик с 10—20 лучами. Лучи обёртки ланцетовидные, многочисленные, по краю пленчатые. Лепестки около 1 мм.

Плоды около 6 мм длиной.

Цветёт в июле—августе.

Таксономия 
Вид Критмум морской — единственный представитель рода Критмум (Crithmum) семейства  порядка .

Литература

Ссылки 

Зонтичные
Флора Евразии
Флора Африки
Монотипные роды растений